Свояк:
 Свояк  — чоловік сестри дружини (своячка). 
 Свояк — удар в більярді, метою якого є направити в лузу биток.